Saint-Étienne-à-Arnes ist eine französische Gemeinde im Département Ardennes in der Region Grand Est. Sie gehört zum Kanton Attigny im Arrondissement Vouziers.

Geografie 
Der Ort mit  Einwohnern (Stand ) liegt im Vorland der Ardennen an der Arnes, einem kleinen Nebenfluss der Suippe.

Bevölkerungsentwicklung

Soldatenfriedhof 
Im Gebiet der Gemeinde befindet sich ein Soldatenfriedhof aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg mit den Gräbern von 12.541 Toten, die mehrheitlich deutsche Soldaten waren.

In der Nacht von 7. auf 8. Juli 2012 wurden ca. 40 Soldatengräber geschändet. Dies erfolgte im Vorfeld eines Treffens zwischen dem französischen Präsidenten François Hollande und der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel am 8. Juli 2012 in Reims. Das Treffen erinnerte an einen demonstrativ freundschaftlichen Abschluss durch Charles de Gaulle und Konrad Adenauer während eines Staatsbesuchs vom 2. bis 8. Juli 1962 in Frankreich in der Kathedrale von Reims vor 50 Jahren.

Persönlichkeiten 
Der französische Pilot Bernard Barny de Romanet (1894–1921) wurde im Ort geboren.

Weblinks 

 Soldatenfriedhof Saint-Étienne-à-Arnes auf Weltkriegsopfer.de

Ort in Grand Est
Träger des Croix de guerre 1914–1918 (Ort in Frankreich)